Cementace může znamenat:

 Vytváření nové slitiny na povrchu kovových předmětů vyvolané difúzí přídatné látky, synonymum: cementování
 cementování oceli, případně i jiných kovů
 cementace (hutnictví) – získávání kovů z roztoků solí pomocí jiného kovu
 cementace (hornictví) – vyplňování vrtu cementem
 cementace (geologie) – druhotné zpevňování usazených hornin přirozeným způsobem vlivem přírodních procesů